Schahn ist der Familienname folgender Persönlichkeiten:

 Rolaf Schahn (1928–2016), deutscher Offizier und früherer Politiker (FDJ)
 Margarete Schahn (1903–1996), deutsche Politikerin (KPD, SED)